Хрещені батьки — духовний батько в християнській традиції, який у ході таїнства хрещення приймає відповідальність перед Богом за духовне виховання і благочестя хресника.

Культура 
 Хрещений батько — роман американського автора Маріо П'юзо про внутрішнє життя італійської маіфії в США
 Хрещений батько — фільм знятий в 1972 році за романом Хрещений батько.
 Хрещений батько 2 — американський фільм Френсіса Форда Кополи, знятий у 1974 році.
 Хрещений батько 3 — фільм, знятий у 1990 році.
 «Хрещений батько» () — алкогольний коктейль, що складається з віскі та лікеру Амарето. Належить до офіційних напоїв Міжнародної асоціації барменів, категорія «Сучасна класика» ().

Інше 
 Хрещений батько — коктейль